Kavatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kavatjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Kavatjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn